Camarilla – fikcyjna organizacja wampirów w grze fabularnej Wampir: Maskarada
 Camarilla – fikcyjna organizacja wampirów w grze fabularnej Wampir: Requiem
 The Camarilla: A Vampire Fan Association – organizacja zrzeszająca fanów gry Wampir: Maskarada
 kamaryla – nieformalna grupa dworzan wpływająca na decyzje władcy